Franekeradeel (voor 1984)
 Franekeradeel (1984-2018)